Corralillo kan syfta på:

Kuba 

 Municipio de Corralillo – kommun
 Corralillo, Kuba, ort, Provincia de Villa Clara,

Mexiko 

 Corralillos, Veracruz, ort, Coatzintla, 
 Corralillo, Veracruz, ort, Platón Sánchez, 
 Corralillo, Tabasco, ort, Nacajuca,